Агавнату́н () — село в марзе Армавир (Армения).

Население

Примечания